Był to pierwszy sezon rozgrywek IV ligi wojewódzkiej po reformie administracyjnej wprowadzającej 16 województw w miejsce dotychczasowych 49.
IV liga polska w piłce nożnej w sezonie 2000/2001 podzielona była na 21 grup (po jednej w 11 województwach, po dwie w 5 województwach). Zwycięzcy w województwach awansowali bezpośrednio do III ligi. W województwach, gdzie były dwie grupy o awansie decydował baraż między zwycięzcami grup.

Do rozgrywek były uprawnione 362 drużyny (3 wycofały się przed sezonem, 3 w trakcie sezonu):
 237 z ubiegłego sezonu (IV liga makroregionalna)
 14 spadkowiczów z III ligi
 111 beniaminków z 52 klas okręgowych (cztery grupy w woj. katowickim, dwie grupy w woj. opolskim, wspólna klasa okręgowa woj. krośnieńskiego i przemyskiego):
 z 26 grup po 1 drużynie (w tym Katowice I, II, III i IV)
 z 11 grup po 2 drużyny (w tym Krosno-Przemyśl)
 z 10 grup po 3 drużyny
 z 1 grupy po 4 drużyny
 z 2 grup po 6 drużyn
 z 2 grup po 7 drużyn (Opole I i II)

IV liga, grupa: dolnośląska I

IV liga, grupa: dolnośląska II

IV liga, grupa: kujawsko-pomorska

IV liga, grupa: lubelska

IV liga, grupa: lubuska

IV liga, grupa: łódzka

IV liga, grupa: małopolska I

IV liga, grupa: małopolska II

IV liga, grupa: mazowiecka południowo-wschodnia

IV liga, grupa: mazowiecka północno-zachodnia

IV liga, grupa: opolska

IV liga, grupa: podkarpacka

IV liga, grupa: podlaska 

 Zmiana nazwy Ruch na Mlekovita Wysokie Mazowieckie.
 Po sezonie z rozgrywek wycofała się Sparta Szepietowo.

IV liga, grupa: pomorska

IV liga, grupa: śląska I

IV liga, grupa: śląska II

IV liga, grupa: świętokrzyska 

||rowspan=14|

IV liga, grupa: warmińsko-mazurska

IV liga, grupa: wielkopolska południowa

IV liga, grupa: wielkopolska północna

IV liga, grupa: zachodniopomorska

Baraże o III ligę 
Udział biorą mistrzowie grup: dolnośląskich, małopolskich, mazowieckich, śląskich i wielkopolskich. Zwycięzca dwumeczu awansuje do III ligi.

Dolny Śląsk 
Iskra Kochlice - Bielawianka Bielawa  1:0/1:5

Małopolska 
Świt Krzeszowice - Okocimski Brzesko 1:1/2:2

Mazowsze 
Legionovia Legionowo - Broń Radom 1:0/1:2 po dogr.

Śląsk 
Victoria Jaworzno - Piast Gliwice 1:1/1:3

Wielkopolska 
Aluminium Konin - Lech II Poznań  2:0/1:2

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Pawel Mogielnicki's Page. Poland Fourth Division 2000/01

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2000 w polskim sporcie
2001 w polskim sporcie